Florian Keller (* 1976.), njemački hokejaš na ledu
 Florian Keller (hokej na travi) (* 1981.), njemački hokejaš na travi
 Florian Keller (političar), švicarski političar